Кевін Андерсон — південноафриканський тенісист
 Кевін Джеймс Андерсон — американський письменник-фантаст